Irodalom
 Bűnös, Mel Wallis de Vries 2020-as regénye
 A bűnös, Lisa Ballantyne 2012-es regénye
 A bűnös, Esterházy Péter és Szüts Miklós 2015-ös regénye
Filmek
 A bűnös, Szinetár Miklós 1972-es magyar tévéfilmje
 A bűnös (The Guilty), Anthony Waller 2000-es amerikai filmje
 A bűnös (Den skyldige), Gustav Möller 2018-as dán filmje
 A bűnös (The Guilty), Antoine Fuqua 2021-es, Netflixre gyártott filmje, a 2018-as dán film remake-je